Allsvenskan 2017 kan syfta på:

Fotbollsallsvenskan 2017 (herrar)
Damallsvenskan 2017 (damer, fotboll)